Обречён на любовь — альбом и сингл Дениса Майданова:
 «Обречён на любовь» — альбом.
 «Обречён на любовь» — песня.